Il toponimo Orlea può riferirsi a diverse località della Romania:
Orlea, comune del distretto di Olt
Sântămăria-Orlea, comune del distretto di Hunedoara